Combustion spontanée peut désigner :
 La combustion spontanée de matériaux. 
 La combustion spontanée d'un être humain. 
 Le  33 épisode la série d'animation pour adultes américaine South Park.
 Le 8 épisode de la  Saison 5 de Bones. 

Combustion